Els Municipis del Cantó de Zúric (Suïssa) són 171 i s'agrupen en 12 districtes.

Municipis

Vegeu també 

 Districtes del Cantó de Zúric

Municipis del cantó de Zúric
Zuric